Niemcy:
 Ebringen – dzielnica gminy Gottmadingen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Konstancja
 Ebringen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau Hochschwarzwald